Onderdistrict in Indonesië
 Negeri Katon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Negeri Katon (Margatiga), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Timur in de provincie Lampung
 Negeri Katon (Negeri Katon), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
 Negeri Katon (Selagai Lingga), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Tengah in de provincie Lampung